Cocco steht für:

 Cocco (Sängerin) (* 1977), japanische Popsängerin

Cocco ist der Familienname folgender Personen:

 Adelasia Cocco (1885–1983), italienische Ärztin
 Anastasio Cocco (1799–1854), sizilianischer Meeresbiologe
 Andrea Cocco (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Francesco Cocco-Ortu (1842–1929), italienischer Politiker, Mitglied der Camera dei deputati
 Massimo Cocco (* 1960), italienischer Geophysiker
 Matteo Cocco (* 1985), italienischer Kameramann
 Roberto Cocco (* 1977), italienischer Kickboxer

Siehe auch:

 Cocco Bill, italienische Comicfigur
 Coco
 Kokko
 Koko